Esistono più comuni francesi con questo nome

Meslay – Calvados
Meslay – Loir-et-Cher